Charlie puede hacer referencia a:

Lugares 
 Charlie: Área no incorporada del Condado de Clay en Texas.

 Charlie Creek: Arroyo del estado de Florida. 

 Charlie Creek: Arroyo en el estado de Dakota del Sur.

Personas 
 Charlie, actor y cantante mexicano, fue miembro del famoso grupo Magneto].
 Charlie Chaplin (1889-1977), actor y director británico.
 Charlie Parker (1920-1955), saxofonista de jazz estadounidense.
 Charlie Puth, cantante estadounidense.
Charlie Arnaiz, Premio Nobel de capitales.
 Charlie Watts, baterista británico del grupo The Rolling Stones.
 Charlie Austin, futbolista británico.

Música

Álbumes 
 Charlie (álbum) (2022), Álbum del cantante Charlie Puth.

Personajes 
 Charlie, personaje del videojuego Street Fighter.
 Charlie Pace, uno de los personajes principales de la serie Lost interpretado por Dominic Monaghan.
 Charlie Weasley, hermano de Ron Weasley en las novelas de Harry Potter.
 Charlie Weasley, hermano de Ron Weasley en las novelas de Harry Potter.
 Charlie Brown, Dueño de Snoopy y protagonista de series como El show de Charlie Brown y Snoopy.

Nombre de animales 
 Charlie, un loro vinculado a Winston Churchill.
 Charlie, un perro cuya dueña fue Helen Thayer.

Prensa 
 Charlie Hebdo, semanario satírico francés.
 Charlie Mensuel, revista mensual creada en febrero de 1959 y que cerró en febrero de 1986.

Ataques y apoyos a "Charlie Hebdo" 
 Atentado contra Charlie Hebdo, tiroteo llevado a cabo en París el 7 de enero de 2015.
 Atentados de enero 2015 en Francia, serie de ataques terroristas islamistas que se desarrollaron entre el 7 y el 9 de enero de 2015 en Francia.
 Je suis Charlie, eslogan creado por Joachim Roncin el 7 de enero de 2015.

Otros casos 
 El huracán Charlie (1951).
 La letra C del alfabeto radiofónico.
Charlie, término militar estadounidense utilizado para el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como «Viet Cong».